35-й Матч всех звёзд НХЛ проводился 8 февраля 1983 года на арене «Нассау Ветеранз Мемориал Колизеум», домашней для клуба «Нью-Йорк Айлендерс». Команда конференции Кларенса Кэмпбелла, выиграв третий период со счётом 6:1, одержала крупную победу над соперниками из конференции Принца Уэльского.

Нападающий «Эдмонтон Ойлерз» Уэйн Гретцки забросил 4 шайбы в третьем периоде, установив новый рекорд по количеству голов в одном периоде матча всех звёзд, и получил приз лучшего игрока. В трёх случаях Гретцки ассистировал Марк Мессье, тем самым, установив рекорд матчей всех звёзд по количеству передач в одном периоде.

Составы команд 

<p style="font-size: 90%;">Легенда:   # = Игровой номер, С = Страна, А = Амплуа игрока

Статистика матча 
<p style="font-size: 90%;">Легенда:   (У) = Уэльс, (К) = Кэмпбелл, (б) = гол в большинстве

<p style="font-size: 90%;">Легенда:   об = общее количество бросков, пп = броски в 1-м периоде, вп = броски во 2-м периоде, тп = броски в 3-м периоде

Ссылки 
 
 35-й Матч всех звёзд НХЛ  на NHL.com

См. также 
Сезон НХЛ 1982/83
Драфт НХЛ 1982
Драфт НХЛ 1983

Матчи всех звёзд НХЛ
Сезоны НХЛ
1983 год в хоккее
Спортивные соревнования в штате Нью-Йорк